Der Bergdoktor bezeichnet:

 Der Bergdoktor (Romanserie), Heftromanserie aus dem Bastei-Verlag
 Der Bergdoktor (1992), eine von 1992 bis 1997 bei Sat.1 gelaufene Serie
 Der Bergdoktor (2008), ein seit 2008 ausgestrahltes Remake der Originalserie, welches im Programm des ZDF zu sehen ist